The Diver – documentario del 1900 prodotto dalla Warwick Trading Company
The Diver – documentario del 1911 prodotto dalla Kalem Company
The Diver – cortometraggio del 1913 diretto da Captain Harry Lambart (Harry Lambart)
The Diver – documentario del 1926 prodotto dalla J.R. Bray Studios